

Filó Lajos (1828–1905) református lelkész
 Filó Lajos (1858–1896) költő, ügyvéd

Hasonló nevűek 
 Fila Lajos (1927–2007) katolikus teológus pap, író

Jegyzetek